

Hydrologie 

Quatre cours d'eau du sud-est de la France s’appellent le Jabron :
 le Jabron (affluent du Rhône) ;
 le Jabron (affluent du Verdon) ;
 le riou de Jabron, affluent de la Durance ;
 un torrent, le Jabron (affluent de la Durance).

Toponymie 

 Jabron, un hameau de Comps-sur-Artuby
 Noyers-sur-Jabron
 Montboucher-sur-Jabron
 Saint-Vincent-sur-Jabron

Personne 

 Jabron Hashmi, soldat britannique

Homonymie d'hydronyme